От винта!:

 От винта! — команда (в авиации), которая подаётся непосредственно перед запуском двигателя с воздушным винтом, в целях соблюдения правил техники безопасности. Также в авиации имеются аналогичные команды для других потенциально опасных операций (от шасси, от люков, от двигателя, от створок, от самолёта, и т. п.).
 От Винта — харьковский городской культурно-просветительский центр интеллектуального творчества, образован в ноябре 1993 года.
 Все от винта! — песня Александра Башлачёва.
 От винта! (телепередача) — телепрограмма о компьютерных играх. Выходила на РТР и НТВ в 1995—1998 годах. Возрождена в октябре 2014 года как рубрика в программе «Навигатор игрового мира».
 От винта — песня из серии мультфильма «Смешарики» (авторы Марина Ланда и Сергей Васильев) Полёты во сне и наяву. Также звучит в финальных титрах полнометражного мультфильма «Смешарики. Начало».
 Ot Vinta! — украинская рок-группа из Ровно
 От винта — российский компьютерный анимационный фильм.